Оле́г Овся́нников: